Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női maratonfutás versenyszámát augusztus 1-én rendezték.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női maratonfutásban:

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Végeredmény 
A döntőt augusztus 1-én rendezték.

Források 

Atlétika az 1992. évi nyári olimpiai játékokon